ID o id puede hacer referencia a:
 Id concepto del psicoanálisis freudiano. 
 Caller ID, número telefónico de identificación del interlocutor llamante que se transmite en una llamada telefónica.
 Documento de identidad.
 Investigation Discovery, canal de televisión estadounidense.
 ID o Identificador.
 ID, código ISO de Indonesia.
 i-D, revista inglesa dedicada a la moda, a la música, al arte y a las subculturas.
 Message-ID,  identificador único para un mensaje digital.
 NET ID, identificación de la red, es una dirección IP (IPv4).
 Relative ID, parte del Identificador de Seguridad (SID) en los dominios de Microsoft Windows.
 Touch ID.
 Atributo id, que especifica una única id para un elemento HTML.

Prefijos
Siglas